oznaka – symptom; taki przedmiot, że z jego obecności dowiedzieć można się o obecności innego przedmiotu na podstawie więzi naturalnej
 oznaka – pojęcie zbliżone do pojęcia odznaki